Ribaut ist der Familienname von:
 Henri Ribaut (1872–1967), französischer Entomologe
 Jean Pierre Ribaut (* 1935), Schweizer Ökologe und Ornithologe